Adão e Eva — figuras bíblicas
 Adão e Eva (Dürer) — pintura de Albrecht Dürer de 1507
 Adão e Eva (filme) — filme português de 1995 realizado por Joaquim Leitão

Desambiguações de cinema
Desambiguações de religião
Desambiguações de artes